Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Norte por população segundo o censo de 1940. Na época, o estado possuía 42 municípios.

Rio Grande Norte 1940
Populacao 1940